Les championnats du monde d'escrime 2010 se sont tenus à Paris du 4 au . Les compétitions avaient pour cadre le Grand Palais sur les Champs-Élysées. L'Italie remporte la Coupe des nations, avec 338 points, devant la Russie, deuxième (306) et la France, troisième (288 points).

Les championnats du monde d'escrime en fauteuil 2010 se sont disputés simultanément et partageaient le même calendrier que les valides.

Calendrier 
Comme l'année précédente à Antalya, les éliminatoires sont regroupés en début de tournoi. Ils se déroulent les 4 et . La cérémonie d'ouverture a lieu le samedi . Les phases finales débutent par les épreuves individuelles les 6, 7 et  puis les épreuves par équipes du 9 au .

Comité d'Organisation 
Co-Présidents: M.Gérard MASSON (Président F.F.Handisport)

M.Frédéric PIETRUSZKA (Président F.F.Escrime)

Directeur Général: M.Olivier LENGLET

Directeur de Compétition Valide: M.Philippe LAGISQUET

Directeur de Compétition Handisport: M.Pascal GODET

Pays participants

Podiums

Résultats détaillés

Fleuret

Hommes individuel 
Peter Joppich remporte son quatrième titre de champion du monde en battant en finale le chinois Lei Sheng.

Hommes par équipes 
 Composition des équipes

[1] 
 Andrea Baldini
 Stefano Barrera
 Andrea Cassarà
 Valerio Aspromonte

[5] 
 Peter Joppich
 Benjamin Kleibrink
 Andre Wessels
 Sebastian Bachmann

[2] 
 Zhu Jun
 Huang Liangcai
 Zhang Liangliang
 Lei Sheng

[6] 
 Marcel Marcilloux
 Erwan Le Péchoux
 Victor Sintès
 Jérémy Cadot

[3] 
 Renal Ganeev
 Artiom Sedov
 Aleksey Khovansky
 Aleksandr Stukalin

[9] 
 Jun Heo
 Byung Chui-chui
 Kwon Young-ho
 Ha Tae-kuy

[4] 
 Yuki Ota
 Kenta Chida
 Suguru Awaji
 Ryo Miyake

[10] 
 Laurence Halsted
 Edward Jefferies
 Jamie Kenber
 Marcus Mepstead

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipes 
 Composition des équipes

[1]  
 Ilaria Salvatori 
 Elisa Di Francisca  
 Arianna Errigo
 Valentina Vezzali

[6] 
 Nicole Ross
 Lee Kiefer
 Nzingha Prescod
 Doris Willette

[2] 
 Yulia Biryukova
 Aida Shanayeva  
 Evgenia Lamonova
 Inna Deriglazova

[7] 
 Katarzyna Kryczało
 Karolina Chlewińska
 Anna Rybicka 
 Sylwia Gruchała

[3] 
 Oh Ha-na 
 Jeon Hee-sook 
 Seo Mi-jung 
 Nam Hyun-hee

[9] 
 Gaëlle Gebet
 Virginie Ujlaki
 Corinne Maîtrejean
 Astrid Guyart 

[4] 
 Martina Zacke
 Carolin Golubitskyi
 Sandra Bingenheimer
 Katja Wächter

[12] 
 Anastasiya Moskovska
 Kateryna Chentsova 
 Olena Khismatulina
 Olha A. Leleyko 

 Tableau

Épée

Hommes individuel

Hommes par équipes 
 Composition des équipes

[1]  
 András Rédli 
 Géza Imre  
 Péter Somfai
 Gábor Boczkó

[7] 
 Ihor Reyzlin
 Maksym Khvorost
 Dmytro Karyuchenko 
 Bohdan Nikishyn

[2] 
 Jérôme Jeannet
 Jean-Michel Lucenay  
 Ulrich Robeiri
 Gauthier Grumier 

[8] 
 Martin Schmitt
 Christoph Kneip
 Jörg Fiedler
 Sven Schmid

[3] 
 Robert Andrzejuk
 Krzysztof Mikołajczak
 Tomasz Motyka
 Radosław Zawrotniak

[11] 
 Sergey Khodos
 Aleksey Tikhomirov
 Anton Avdeev
 Pavel Sukhov

[4] 
 Park Kyoung-doo
 Kim Won Jin
 Jung Jin-sun
 Jung Seung Hwa

[12] 
 Benjamin Ungar
 Benjamin Bratton
 Cody Mattern
 Weston Kelsey

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipes 
 Composition des équipes

[1]  
 Magdalena Piekarska 
 Ewa Nelip  
 Danuta Dmowska-Andrzejuk
 Małgorzata Bereza

[6] 
 Tatiana Andrushina
 Olga Kochneva
 Violetta Kolobova
 Tatiana Logounova

[3] 
 Ricarda Multerer
 Britta Heidemann  
 Monika Sozanska
 Imke Duplitzer

[7] 
 Yin Mingfang
 Sun Yujie
 Luo Xiaojuan
 Xu Anqi

[4] 
 Loredana Iordăchioiu 
 Anca Măroiu 
 Simona Alexandru 
 Ana Maria Brânză

[8] 
 Park Se-ra
 Shin A-lam
 Jung Hyo-jung
 Oh Yun-hee

[5] 
 Hajnalka Kiraly
 Nathalie Alibert
 Laura Flessel
 Maureen Nisima

[15] 
 Kristina Kuusk
 Julia Zuikova 
 Julia Beljajeva
 Irina Embrich

 Tableau

Sabre

Hommes individuel

Hommes par équipes 
 Composition des équipes

[1] 
 Aldo Montano 
 Diego Occhiuzzi  
 Luigi Tarantino
 Luigi Samele

[6] 
 Alexey Yakimenko
 Nikolay Kovalev 
 Artem Zanin
 Veniamin Reshetnikov

[2] 
 Tiberiu Dolniceanu 
 Rares Dumitrescu
 Cosmin Hanceanu
 Florin Zalomir Gelu

[9] 
 Andriy Yahodka
 Dmytro Boyko
 Oleh Shturbabin 
 Dmytro Pundyk

[3] 
 Gu Bon-gil
 Oh Eun-seok
 Won Woo-young
 Kim Jung-hwan

[10] 
 Benedikt Beisheim
 Nicolas Limbach
 Max Hartung
 Johannes Klebes

[4] 
 Ke Lu Jiang
 Liu Xiao
 Zhong Man 
 Jingzhi Wang 

[12] 
 Aliaksandr Buikevich 
 Dmitri Lapkes  
 Aliaksei Likhacheuski
 Valery Pryiemka 

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipes 
 Composition des équipes

[1] 
 Sofia Velikaïa
 Dina Galiakbarova
 Julia Gavrilova
 Svetlana Kormilitsyna

[5] 
 Bao Yingying
 Tan Xue
 Min Zhu
 Ni Hong

[2] 
 Olha Kharlan
 Olena Khomrova
 Olha Zhovnir
 Halyna Pundyk

[6] 
 Bogna Jóźwiak
 Aleksandra Socha
 Irena Więckowska
 Małgorzata Kozaczuk

[3] 
 Carole Vergne
 Léonore Perrus
 Solenne Mary
 Cécilia Berder

[7] 
 Ilaria Bianco
 Gioia Marzocca
 Irene Vecchi
 Alessandra Lucchino

[4] 
 Mariel Zagunis
 Ibtihaj Muhammad
 Dagmara Wozniak
 Daria Schneider

[9] 
 Anna Várhelyi
 Orsolya Nagy
 Réka Benkó
 Réka Pető

 Tableau

Tableau des médailles

Liens externes 

 Site officiel

2010
Escrime
Escrime 2010
Grand Palais (Paris)
Monde 2010
Monde
2010 à Paris
Sport en France en novembre 2010